Nylands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Nyland (utom Helsingfors).

Valkretsen har 36 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Samlingspartiet (9)
Elina Lepomäki
Kai Mykkänen
Pia Kauma
Sari Multala
Heikki Vestman
Mia Laiho
Ruut Sjöblom
Kari Tolvanen
Pihla Keto-Huovinen

Finlands Socialdemokratiska Parti (7)
Antti Lindtman
Antti Rinne
Maria Guzenina
Timo Harakka
Kimmo Kiljunen
Hussein al-Taee
Johan Kvarnström

Sannfinländarna (6)
Leena Meri
Mika Niikko
Riikka Purra
Arja Juvonen
Ari Koponen
Riikka Slunga-Poutsalo

Gröna förbundet (5)
Pirkka-Pekka Petelius
Inka Hopsu
Noora Koponen
Saara Hyrkkö
Tiina Elo

Svenska folkpartiet i Finland (3)
Anders Adlercreutz
Thomas Blomqvist
Veronica Rehn-Kivi

Centern i Finland (2)
Antti Kaikkonen
Matti Vanhanen

Vänsterförbundet (2)
Jussi Saramo
Pia Lohikoski

Liike Nyt (1)
Hjallis Harkimo

Kristdemokraterna i Finland (1)
Antero Laukkanen

Valkretsar i Finland
Nyland